Baťa může být:

 Baťa – velká, původně obuvnická firma, kterou založil Tomáš Baťa ve Zlíně, dnes mezinárodní koncern sídlící ve švýcarském Lausanne
 Baťa (planetka) – planetka č. 4318, objevená r. 1980 Z. Vávrovou

příjmení osob
 Antonín Baťa starší – otec Tomáše Bati, Antonína Bati a Jana Antonína Bati
 Antonín Baťa – bratr Tomáše Bati
 Jan Antonín Baťa – česko-brazilský podnikatel, nevlastní bratr Tomáše Bati
 Hynek Baťa – český koželuh, jeden z ředitelů Baťových závodů
 Rudolf Baťa – český hokejový rozhodčí a funkcionář
 Tomáš Baťa – český podnikatel, otec Tomáše Bati mladšího
 Tomáš Baťa mladší – kanadský podnikatel českého původu, syn Tomáše Bati
 Thomas George Baťa – kanadský podnikatel, syn Tomáše Bati mladšího

viz Bata

Rozcestníky - příjmení
 
Baťa